

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Piekiełko – część miasta Chodecz
 Piekiełko – część miasta Grybów
 Piekiełko – część miasta Mława
 Piekiełko – część miasta Rypin
 Piekiełko – część miasta  Warszawa
 Piekiełko – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Golub-Dobrzyń
 Piekiełko – część wsi Dylów A w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Pajęczno
 Piekiełko – część wsi Prusinowice w woj. łódzkim, w pow. zduńskowolskim, w gminie Szadek
 Piekiełko – wieś w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Tymbark
 Piekiełko – część wsi Siołkowa w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Grybów
 Piekiełko – część wsi Grywałd w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Krościenko nad Dunajcem
 Piekiełko – część wsi Krościenko nad Dunajcem w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Krościenko nad Dunajcem
 Piekiełko – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Grójec
 Piekiełko – część wsi Brusy-Wybudowanie w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Brusy
 Piekiełko – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Sierakowice
 Piekiełko – część wsi Donimierz w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Szemud
 Piekiełko – osada w woj. pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Wejherowo
 Piekiełko – część wsi Szkucin w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Ruda Maleniecka

Wody w Polsce 
 Piekiełko  – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w granicach administracyjnych miasta Braniewo
Piekiełko – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie chojnickim, w gminie Brusy
 Piekiełko – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie starogardzkim, w gminie Zblewo
 Piekiełko – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim, w gminie Dąbrówno
 Piekiełko – jezioro w woj. wielkopolskim, w powiecie grodziskim, w gminie Rakoniewice
 Piekiełko – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, w gminie Bobolice
 Piekiełko – potok, dopływ Dunajca
 Piekiełko – potok, dopływ Wilczej

Inne 
 Piekiełko – osiedle miasta Kraków
 Piekiełko – ostaniec skalny w rezerwacie przyrody Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach
 Piekiełko – polana w Beskidzie Żywieckim
 Piekiełko – szczyt w Pieninach Czorsztyńskich
 Piekiełko – rezerwat przyrody w woj. lubelskim
 Piekiełko Szkuckie – rezerwat przyrody w woj. świętokrzyskim
 Piekiełko – rezerwat przyrody w woj. warmińsko-mazurskim
 Piekiełko – pomnik przyrody na wzgórzu Kamień na Roztoczu
 Piekiełko – uroczysko w gminie Cekcyn, powiat tucholski, województwo kujawsko-pomorskie
 Piekiełko – zatoka jeziora Bełdany w woj. warmińsko-mazurskim

Zobacz też 
 Piekiełko Drugie – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie szczecineckim, w gminie Biały Bór
 Piekło